Biladi ("Meu país") é o hino nacional da Autoridade Nacional Palestina. Foi adotado pelo Conselho Nacional Palestino em 1996, de acordo com o Artigo 31 da Declaração de Independência da Palestina de 1988. Said Al Muzayin (também conhecido como Fata Al Thawra) o escreveu e o maestro egípcio Ali Ismael compôs sua música, sendo conhecido então como "Hino Da Revolução Palestina".

Anteriormente, desde 1936, Mawtini ("Minha terra natal") (em árabe:موطني) era utilizado extraoficialmente como hino palestino.

Original em árabe 
بلادي بلادي

بلادي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي

فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بعزمي وناري وبركان ثأري

وأشواق دمي لأرضي وداري

صعدت الجبالا وخضت النضالا

قهرت المحالا عبرت الحدود

بلادي بلادي

بلادي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي

فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بعزم الرياح ونار السلاح

وإصرار شعبي بأرض الكفاح

فلسطين داري فلسطين ناري

فلسطين ثاري وأرض الصمود

بلادي بلادي

بلادي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي

فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بحق القسم تحت ظل العلم

بأرضي وشعبي ونار الألم

سأحيا فدائي وأمضي فدائي

وأقضي فدائي إلى أن تعود

بلادي بلادي

بلادي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي

فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

فدائي

Transliteração 
REFRÃO:
Biladi Biladi
Biladi ya ardi ya arda al-judoud
Biladi Biladi
Biladi ya sha'bi ya sha'b al-khuloud

Bi'azmi wa nari wa burkani thari
Wa ashwaqi sha'bi li ardi wa dari
Sa'adto al-jibala wa khodto an-nidala
Qaharto al-mohala hattamyo al-qoyod

REFRÃO

Bi'asfi al-riyah wa nari al-silah
Wa israri sha'bi li khawd al-kifah
Filisteeno dari Filisteeno nari
Filisteeno thari wa ardi as-sumood

REFRÃO

Bihaqqi al-qasam tahta zilli al-'alam
Bi israri sha'bi li nari al-alam
Sa ahya fida'i wa amdee fida'i
Wa aqdee fida'i ila ann ta'oud

REFRÃO

Tradução 
REFRÃO:
Meu país, meu país, meu país
Minha terra, terra de meus ancestrais
Meu país, meu país, meu país
Meu povo, meu povo da eternidade

Com minha determinação, meu fogo e o vulcão de minha luta.
Com o anseio em meu sangue por minha terra e meu lar
Galguei as montanhas e combati nas guerras
Conquistei o impossível, cruzei as fronteiras

REFRÃO

Com a força do vento e o fogo das armas
E a determinação de minha nação na terra da contenda
Palestina é meu lar, Palestina é meu fogo,
Palestina é minha vingança e a terra da perseverança

REFRÃO

Pelo voto sob a sombra da bandeira
Por minha terra e minha nação e pelo ardor do sofrimento
Viverei como um fida'i*, permanecerei um fida'i,
Terminarei um fida'i - até que meu país regresse

REFRÃO

 fida'i = aquele que põe sua vida em risco voluntariamente; aquele que se sacrifica; daí vem a palavra fedayeen.

Ligações externas 
  - Uma versão vocal do hino, do site "Himnuszok".

Palestina
Símbolos da Palestina